Ник За́но (, род. , Натли) — американский актёр и продюсер, известный по роли Винса в сериале «За что тебя люблю».

Биография 
Ник Зано родился 8 марта 1978 года в городе Натли, штат Нью-Джерси. В детстве жил во Флориде, посещал местную школу Веллингтон, параллельно участвуя в театральных постановках и играя в театре. В старших классах вместе с друзьями продюсировал еженедельное комедийное шоу, которое выходило на школьном телевидении. Зано писал сценарии, режиссировал и периодически снимался в сериале. Благодаря этому получил возможность участвовать в программе для начинающих кинодеятелей JVC Universal Film Competition, в которой также принимало участие более 800 местных школьников.

Личная жизнь 
С февраля 2008 года Зано встречался с актрисой Хейли Дафф. Пара распалась в 2011 году. C декабря 2011 по 2014 год встречался с партнёршей по сериалу «Две девицы на мели» Кэт Деннингс.

Карьера 
Вскоре после окончания школы, Зано переехал в Лос-Анджелес и получил работу в маленькой производственной кинокомпании, занимающейся кино и телепроектами. Параллельно с этим, Зано выступил продюсером ежегодно проводимого мероприятия под названием Living Position — в рамках программы World AIDS Day, ведущий которого был Лу Даймонд Филлипс. Также Зано подрабатывал продавцом в модном обувном магазине, где его и заметила сотрудница канала MTV, искавшая, в тот момент,подходящую кандидатуру на место обозревателя киноновостей в программу Movie House. Зано также некоторое время поработал в качестве корреспондента канала, а затем началась его карьера в телешоу.

В 2003 году Ник получил роль Винса, парня Холли (в исполнении Аманды Байнс) из сериала канала The WB - «За что тебя люблю». Появившись во втором сезоне, актёр вошёл в основной состав шоу и не покидал его вплоть до закрытия в апреле 2006 года. После этого Зано стал ведущим реалити-шоу на MTV Why Can't I Be You?

В следующем году появился вместе с Хейли Дафф и Фрэнки Мунизом в романтической комедии «Мой самый сексуальный год». Картина получила смешанные отзывы, а премьера состоялась на фестивале Hamptons International Film Festival 2007. В 2008 году Ник вместе с актёром Дрейком Беллом сыграл в фильме студии MGM «Колледж», а также фильмах «Крошка из Беверли-Хиллз» и «Ничего себе поездочка 2: Смерть впереди».

В 2009 году Зано снялся в одной из главных ролей в фильме «Пункт назначения 4» и появился в нескольких эпизодах комедийного шоу «Город хищниц» канала ABC. В 2010 году Зано вошёл в основной состав телесериала канала The CW «Мелроуз-Плейс», который был закрыт по окончании первого сезона из-за низких рейтингов.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США